Natural pode se referir a:

 Número natural  matemática
 NATURAL  programação
 Natureza  mundo natural
 "Natural"  canção da banda Imagine Dragons